Алексе́й Ива́нович Ме́тченко (12 (25 августа) 1907, Тыща, Долговическая волость, Могилёвская губерния, Российская империя — 5 июня 1985, Москва, СССР) — советский , автор работ по теоретическим проблемам современной литературы, а также о М. Горьком, А. А. Блоке, А. Н. Толстом и др. Доктор филологических наук (1960), профессор. Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1973), член Союза писателей СССР.

Биография 

Родился 12(25) февраля 1907 года в деревне Тыща Долговической волости Могилёвской губернии.

В 1929 году окончил Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена, а в 1936 году там же аспирантуру.

В 1929 — 1933 годах работал в педагогических техникумах Мордовии и Самары.

В 1936—1952 годы был доцентом, профессором и заведующим кафедрой русской литературы, преподавал и занимался научными исследованиями в Куйбышевском педагогическом институте.

В 1939-1948 годы  — декан факультета русского языка и литературы Куйбышевского педагогического института.

В 1941 году вступил в ВКП(б).

С 1952 года до 1985 года — профессор и заведующий кафедрой современной литературы МГУ имени М. В. Ломоносова. 
 
В 1960 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора филологических наук по теме «Творчество Маяковского в первые годы Советской власти. 1917—1924 гг.».

Основные работы 
Монографии
 «Творчество Маяковского. 1917—1924 гг.» (1954);
 «Творчество Маяковского. 1925—1930 гг.» (1961);
 «Проза и поэзия наших дней» (1964; в соавт.);
 «Маяковский. Очерк творчества» (1964);
 «Завещано Горьким: роль А. М. Горького в развитии социалистического реализма» (1969);
 «Кровное, завоёванное. Из истории советской литературы» (1971; 2-е изд. 1975);
 «Мудрость художника: о творчестве М. А. Шолохова» (1976);
 «Современная советская литература. 70-е гг. Актуальные проблемы» (1983; в соавт.)

Статьи
 Поэма Маяковского о Ленине // Звезда, 1938, № 4, с. 161—173;
 Маяковский накануне революции. О поэме «Человек» // Волжская новь. Альманах. Куйбышев, 1939, № 7, стр. 151—170.
 Поэт-новатор // Волжская новь. Альманах. Куйбышев, 1940, №. 9, стр. 3—32;
 Ранний Маяковский // Владимир Маяковский. Сб. I. М. — Л., Изд. АН СССР, 1940, стр. 9—68.
 Введение // История русской советской литературы. Т. 1. — М., 1958;
 Кровное, завоёванное // «Октябрь». — 1966. — № 5.

Награды 

 Медаль «За трудовую доблесть» 
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
 Государственная премия СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1973) за книгу «Кровное, завоёванное. Из истории советской литературы».
 Лауреат премии имени М. В. Ломоносова (1958)

Примечания

Литература 
 Абрамов А. Художник коммунистической нови // «Литература и жизнь». — 1962, 28 февр.;
 Алексеев С. Два сборника исследований о Маяковском. // «Литературный современник». — 1941. — № 4;
 
 Лазарев Л. Материал и исследование // «Новый мир». — 1962. № 2;
 Панков В. Раздумья о критике // «Литературная Россия». — 1963, 8 февр.;
 Станиславов И. «Идут бои, бушуют страсти…» // «Литературная Россия». — 1965, 16 июля.
 Тимофеева В. Маяковский в борьбе // «Литературная газета». — 1955, 9 июня.

Ссылки 
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»
 Статья на сайте филологического факультета МГУ

Литературоведы СССР
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Преподаватели Поволжской социально-гуманитарной академии
Преподаватели филологического факультета МГУ
Лауреаты Ломоносовской премии МГУ
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Маяковеды
Горьковеды
Шолоховеды
Авторы учебников литературы